M120 peut faire référence à :
 Moteur M 120 Mercedes-Benz, un moteur thermique fabriqué par Mercedes-Benz ;
 SNVI M 120, un camion du constructeur algérien SNVI.